Супербоул XXXV () — 35 решающая игра НФЛ. В матче играли Балтимор «Рэйвенс» от Американской Футбольной Конференции и Нью-Йорк «Джайентс». Балтимор уверенно победил со счётом 34-7.

Трансляция 
В США игру транслировал CBS. Для CBS это был первый Супербоул со времён XXVI в 1992 году.

Ход матча 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

В середине первой четверти, Балтимор, делает 38-ярдовый тачдаун. После этого команды будут обмениваться потерями и пантами, а очки наберут только к перерыву. Балтимор забьет филд гол. К перерыву счет будет 10-0 в пользу Балтимора.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

За три минуты до конца третьей четверти перехватом в тачдаун, Балтимор, делает счет 17-0, но уже через 18 секунд Нью-Йорк сделает тачдаун возвращением кик-оффа (на 97 ярдов). Следующий кик-офф тоже был возвращен в тачдаун. Первый раз в истории команды 2 раза подряд возвращали кик-офф в тачдаун. Счет перед началом четвёртой четверти был 24-7 в пользу Балтимора. В середине четвёртой четверти, Балтимор, оформляет тачдаун. За пять минут 34-ярдовый филд гол от Балтимора ставит точку в игре.

Супербоул XXXV: Балтимор Рэйвенс 34, Нью-Йорк Джайентс 7

на стадионе Раймонд , Флорида.

 Дата : 28 января 2001 г.
 Время игры : 6:28 вечера EST.
 Погода в игре : 18 ° C, ясно

BAL-Балтимор, NY-Нью-Йорк, ЭП-Экстрапоинт

■ Первая четверть:.

 BAL-6:50-38-ярдовый тачдаун+ЭП, Балтимор повел 7:0

■ Вторая четверть:

 BAL-1:41-47-ярдовый филд гол, Балтимор ведет 10:0

■ Третья четверть:

 BAL-3:49-тачдаун после перехвата на 49 ярдов+ЭП, Балтимор ведет 17:0
 NY-3:31-97-ярдовый возврат в тачдаун+ЭП (после кик-оффа), Балтимор ведет 17-7
 BAL-3:13-84-ярдовый возврат в тачдаун+ЭП (после кик-оффа), Балтимор ведет 24:7

■ Четвёртая четверть:

 BAL-8:45-3-ярдовый тачдаун+ЭП, Балтимор ведет 31:7
 BAL-5:27-34-ярдовый филд гол, Балтимор ведет 34:7

См. также 
 Список чемпионов НФЛ
 Список победителей Супербоула
 Тачдаун

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Супербоул»

35
НФЛ в сезоне 2000